Cet article recense les églises dédiées à « saint Antoine », la plupart étant dédiées à saint Antoine le Grand , dit « Antoine l'Ermite » ou à saint Antoine de Padoue.

Église Saint-Antoine à Celles (Province de Hainaut)
 Église Saint-Antoine-de-Padoue à Charleroi
 Église Saint-Antoine-de-Padoue d'Etterbeek
 Église Saint-Antoine à José (Province de Liège)
 Église Saint-Antoine à Mouscron (Province de Hainaut)
 Église Saint-Antoine à Thimister (Province de Liège)

Église Saint-Antoine à Macao



Alsace 
 Bas-Rhin :
 Église Saint-Antoine-de-Padoue à Saverne
 Haut-Rhin :
 Église Saint-Antoine à Retzwiller
 Église Saint-Antoine à Fellering

Aquitaine 
 Dordogne :
 Église Saint-Antoine à Coubjours
 Gironde :
 Église Saint-Antoine à Pondaurat

Auvergne 
 Puy-de-Dôme :
 Église Saint-Antoine à Le Monestier

Bourgogne 
 Côte-d'Or :
 Église Saint-Antoine à Gomméville
 Nièvre :
 Église Saint-Antoine à Billy-Chevannes

Centre-Val de Loire 
 Indre-et-Loire :
 Église Saint-Antoine à Loches
 Église Saint-Antoine à Thilouze

Champagne-Ardenne 
 Ardennes :
 Église Saint-Antoine des Hauts-Buttés à Monthermé
 Marne :
 Église Saint-Antoine à Châlons-en-Champagne
Église Saint-Antoine à Arzillières-Neuville

Corse 
 Haute-Corse :
 Église Saint-Antoine-Abbé à Aregno

Franche-Comté 
 Doubs :
 Église Saint-Antoine à Cernay-l'Église
 Église Saint-Antoine à Lizine

 Jura :
 Église Saint-Antoine à Nozeroy

Guyane 
 Guyane :
 Église Saint-Antoine-de-Padoue à Saül

Île-de-France 
 Essonne :
 Église Saint-Antoine-Saint-Sulpice à Grigny
 Paris :
 Église Saint-Antoine-de-Padoue à Paris
 Église Saint-Antoine-des-Quinze-Vingts à Paris
 Yvelines :
 Église Saint-Antoine-de-Padoue à Le Chesnay

Languedoc-Roussillon 
 Hérault :
 Église Saint-Antoine de la Cadoule à Baillargues

Limousin 
 Corrèze :
 Église Saint-Antoine-Saint-Martial à Lestards

Lorraine 
  Vosges :
Église Saint-Antoine-de-Padoue à Épinal
 Meuse :
 Église Saint-Antoine à Bar-le-Duc
 Moselle :
 Église Saint-Antoine à Boust

Nord-Pas-de-Calais 
 Nord :
 Église Saint-Antoine à Houtkerque

Picardie 
 Oise :
 Église Saint-Antoine à Compiègne

 Somme :
 Église Saint-Antoine à Conty
 Église Saint-Antoine et Saint-Denis à Dominois
 Église Saint-Antoine à Montonvillers

Poitou-Charentes 
 Charente :
 Église Saint-Antoine à Boutiers-Saint-Trojan
 Charente-Maritime :
 Église Saint-Antoine à La Genétouze

Provence-Alpes-Côte d'Azur 
 Alpes-de-Haute-Provence :
 Église Saint-Antoine à Chaudon-Norante
 Hautes-Alpes :
 Église Saint-Pierre-Saint-Paul-et-Saint-Antoine à Abriès-Ristolas
 Église Saint-Antoine à  Montgenèvre
 Var :
 Église Saint-Antoine-de-Padoue et Saint-Irénée à Toulon

Rhône-Alpes 
 Ain :
 Église Saint-Antoine à Beaupont
 Église Saint-Antoine à Saint-Nizier-le-Bouchoux

 Rhône :
 Église Saint-Antoine à Lyon

Église Saint-Antoine-l'Abbé à Naples
 Église Sant'Antonio da Padova a Circonvallazione Appia à Rome
 Église Sant'Antonio Abate à Rome
 Église Sant'Antonio à Venise
 Église Saint-Antoine à Viareggio

Église Saint-Antoine-de-Padoue à Beyrouth

Église Saint-Antoine dos Olivais à Coimbra
 Église Saint-Antoine à Évora
 Église Saint-Antoine à Lagos
 Église Saint-Antoine à Lisbonne

Voir aussi

Cocathédrale Saint-Antoine-de-Padoue à Longueuil

Basilique Saint-Antoine à Padoue

Convento de Santo António dos Capuchos à Faro

Antoine
~